Atari Falcon030 Computer System — последний компьютер компании Atari, при разработке носил кодовое имя Sparrow. В основе компьютера процессор Motorola 68030, также имеется встроенный цифровой сигнальный процессор Motorola 56000, что сильно отличает эту машину от других микрокомпьютеров того времени.

Falcon был выпущен на рынок в конце 1992 года, но уже в 1993 году производство было прекращено, поскольку Atari проходила реструктуризацию для производства своего нового продукта — игровой консоли Atari Jaguar.

Производительность Falcon была не столь высокой как могла бы быть, прежде всего из-за решения поставить 32-разрядный процессор 68030 на 16-разрядную шину данных. Конечно, это было сделано для сохранения совместимости с Atari ST. В подобной ситуации была компания Apple Computer: её критиковали за такое же решение при разработке компьютера Macintosh LC.

Atari сделала несколько прототипов компьютера Falcon040 на процессоре Motorola 68040, но прекратила его разработку с тем, чтобы полностью сосредоточиться на разработке Atari Jaguar. Корпус Falcon040 формата «микробокс» имеет возможность горизонтальной и вертикальной установки. Впоследствии подобный формат использовался в PlayStation 2.

Технические характеристики 
 Процессор: Motorola 68030 на частоте 16 МГц
 Сопроцессор для чисел с плавающей запятой: опционально, Motorola 68881 или Motorola 68882
 Сигнальный процессор: Motorola 56001 на частоте 32 МГц
 Графика: программируемый видеоконтроллер «VIDEL»
 Палитра из 262144 доступных цветов
 Режимы на 2, 16 либо 256 цветов
 Возможность подключения телевизора либо монитора
 Звук:
 16-разрядный вход и выход, до 50 кГц
 Звуковой сопроцессор
 Yamaha Y3439-F для совместимости с ST
 Память: 1, 4 либо 14 МБ ОЗУ, 512 КБ ПЗУ
 Шина: 16-разрядная, на частоте 16 МГц
 Ввод-вывод
 IDE жёсткий диск 2,5" встроенный
 Привод гибких дисков 3,5" встроенный
 Внешний коннектор SCSI-II
 Вход/выход MIDI
 2 последовательных порта
 Двунаправленный LPT-порт
 DSP-порт
 2 порта для джойстика/мыши
 2 порта аналоговых джойстиков (совместимых с STE и Jaguar)
 Порт картриджа
 Порт локальной сети, совместим с LocalTalk

Ссылки 
 Falcon на сайте Atari Museum

История компьютерной техники
Появились в 1992 году в США